Příjmení Pavel nosí více osobností:

 Andrei Pavel (* 1974) – rumunský tenista a trenér
 Curt von Pavel (1851–1933) – německý voják, velitel císařské Schutztruppe v Kamerunu
 František Pavel (1869–1939) – kladenský starosta
 Hugo Pavel (1924–2014) – český básník a spisovatel židovského původu, nejstarší bratr důstojníka Jiřího Pavla a novináře Oty Pavla, strýc spisovatele Jiřího Pavla
 Jakub Pavel (1903–1974) – český historik umění a památkář
 Jan Pavel – více osob
 bl. Jan Pavel I. (1912–1978) – 263. pontifik (1978), pocházející z Itálie, vlastním jménem  Albino Luciani
 sv. Jan Pavel II. (1920–2005) – 264. pontifik (1978–2005), pocházející z Polska, vlastním jménem Karol Wojtyła 
 Jiří Pavel (voják) (1926–2011) – český důstojník židovského původu, prostřední bratr básníka Hugo Pavla a novináře Oty Pavla, strýc spisovatele Jiřího Pavla
 Jiří Pavel (1956–2018) – český básník a prozaik, syn Oty Pavla
 Josef Pavel – více osob
 Ota Pavel (1930–1973) – český novinář, sportovní reportér a spisovatel židovského původu, nejmladší bratr básníka Hugo Pavla a důstojníka Jiřího Pavla, otec spisovatele Jiřího Pavla
 Pavel Pavel (* 1957) – český inženýr, experimentální archeolog a politik
 Petr Pavel (* 1961) – český voják a politik, prezident republiky, armádní generál ve výslužbě
 Michael Rafael Pavel (1842–1900) – český římskokatolický duchovní, knihovník a historik, převor vyšebrodského kláštera
 Thomas Pavel (* 1941) – americký literární teoretik rumunského původu

přechýlené
 Eva Pavlová (* 1964) – česká důstojnice, manželka 4. prezidenta ČR Petra Pavla
 Ivana Pavlová (* 1946) – česká tanečnice a herečka
 Jitka Pavlová (* 1937) – česká operní pěvkyně, mezzosopranistka
 Lenka Pavlová (* 1965) – česká právnička

Podobná příjmení 
 Pavlík
 Pavlíček
 Pavlov
 Paul a Paulová

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení